La Vtoroj divizion 2005 (in russo: Seconda divisione 2005) è stata la 14ª edizione della Vtoroj divizion, terza serie del campionato russo di calcio.

Stagione

Novità
Il numero di gironi rimase fermo a cinque. Il numero di partecipanti scese da 81 a 78. Delle squadre della precedente stagione furono curiosamente promosse (per rinuncia della prima classificata) o ripescate (per fallimenti o rinunce di squadre della Pervyj divizion 2004) tutte le seconde classificate (cioè , , ,  e ), oltre, ovviamente a tre delle prime classificate (,  e ); delle rimanenti due vincitrici di Girone, la  si iscrisse tra i dilettanti, mentre la  confermò l'iscrizione alla terza serie. Oltre alle formazioni citate, non fecero parte del campionato le retrocesse Almaz Mosca, Slavjansk, Žemčužina Budënnovsk e , a cui sono da aggiungere , BSK Spirovo, Baltika-Tarko, , Biochimik-Mordovija Saransk, Obninsk, Kavkaztransgaz Izobil'nyj,  e  che si erano ritirate nel corso della stagione precedente o a fine campionato.

In sostituzioni di tali club, dalla seconda serie dell'anno precedente arrivarano , ,  e  (retrocessi) e  (che rinunciò alla categoria); dai dilettanti furono promossi , , , Lokomotiv-M, , , , , , Saturn Naberežnye Čelny, , ,  e Čkalovec.

Formula
Il numero di partecipanti variava a seconda del girone: in particolare nel Girone Est c'erano solo 11 squadre al via. In tutti i gironi si giocavano turni di andata e ritorno, con l'eccezione del Girone Est dove erano previsti tre turni; erano assegnati tre punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. La promozione in seconda serie era riservata alla sola prima classificata di ogni girone, mentre le retrocessioni variavano da girone a girone.

Avvenimenti
Il  pur risultando vincitore del proprio girone tra i dilettanti e iscritto al Girone Ovest, rinunciò prima dell'inizio del torneo; nello stesso girone il  si ritirò dopo la prima giornata di ritorno.

Girone Ovest

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Baltika promosso in Pervyj divizion 2006.
Pskov-2000 retrocesso tra i dilettanti.

Risultati

Girone Centro

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Saljut-Ėnergija promosso in Pervyj divizion 2006.
Iskra Ėngel's e Titan Mosca retrocessi tra i dilettanti.

Risultati

Girone Sud

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Angušt Nazran' promosso in Pervyj divizion 2006 per rinuncia della Dinamo Stavropol'.

Risultati

Girone Urali-Volga

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Sodovik promosso in Pervyj divizion 2006.
Tobol Kurgan e Saturn Naberežnye Čelny retrocessi tra i dilettanti.

Risultati

Girone Est

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Metallurg Krasnojarsk promosso in Pervyj divizion 2006.
Šachtër Prokop'evsk retrocesso tra i dilettanti.

Risultati

Note

Voci correlate 
Prem'er-Liga 2005
Pervyj divizion 2005
Kubok Rossii 2005-2006

Collegamenti esterni

2005
Calcio nel 2005